Daihatsu Rocky (F70), een exportversie van de Daihatsu Rugger die geproduceerd werd van 1984 tot 2002
 Daihatsu Rocky (F300), een mini SUV die geproduceerd werd van 1989 tot 2002
 Daihatsu Rocky (A200), een compacte cross-over SUV die sinds 2019 geproduceerd wordt